Західна Україна — термін, яким у різні часи української історії означали певну сукупність українських земель, а також Західноукраїнську Народну Республіку.
 «Західна Україна» — українська літературна організація, яка 1925—1933 в Харкові.
 «Західна Україна» — періодичне видання, яке видавала літературна організація «Західна Україна» у Харкові.
 «Західна Україна» — періодичне видання, яке виходило на початку 1990-их у Тернополі.